Улица Юлиана Семёнова — улица на юго-западе Москвы в районе Солнцево от улицы Авиаторов. Расположена за пределами МКАД.

Происхождение названия 
Улица (ранее Проектируемый проезд № 740) получила название в августе 2016 года в связи с тем, что юность и раннее творчество русского советского писателя и сценариста Юлиана Семёнова (1931—1993) связаны с Солнцево.

Описание 
Улица начинается от улицы Авиаторов как продолжение улицы Щорса, проходит на юго-запад, поворачивает на юго-восток и заканчивается тупиком между жилой застройкой и электродепо «Солнцево».

Транспорт 
Улица расположена приблизительно в 1 км от станции метро «Солнцево». К югу от улицы находится платформа Новопеределкино Киевского направления МЖД.

По улице проходят автобусы (заезд):
 518: станция Солнечная — станция метро «Юго-Западная»
 862: станция Солнечная — платформа Мещёрская

Примечания

Ссылки 
 В Москве появится улица Юлиана Семенова и проезд Ландау. Географический объект в честь литературного отца Штирлица появится на его малой родине. // МК.РУ, 25 мая 2016
 Правительство Москвы. Постановление. 2 августа 2016 г. N 470-ПП.

Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы Москвы, появившиеся в 2016 году